Daviess County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Daviess County (Indiana)
Daviess County (Kentucky)
Daviess County (Missouri)